Пьедра:

 Пьедра — река в США, в юго-западной части штата Колорадо.

Персоналии 
 Пьедра, Антонио  (род. 1985) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Пьедра, Хесус (1954—1984) — мексиканский революционер.